O Melhor de Cássia Eller - Música Urbana é uma coletânea musical da cantora brasileira Cássia Eller, lançado em 1997.

Faixas

Álbuns de Cássia Eller
Coletâneas de 1997
Álbuns em língua portuguesa